Mikrokokken ist die deutsche Bezeichnung für Bakterien, die ursprünglich der Gattung Micrococcus zugerechnet wurden, heute aber in mehrere Gattungen der Familien Micrococcaceae und Dermacoccaceae zugerechnet werden.

Siehe:
 Die Bakteriengattung Micrococcus
 Die Bakterienfamilien Micrococcaceae und Dermacoccaceae